Ста́риков — русская фамилия, имеет женскую форму Старикова.

Морфология и семантика 
По происхождению является кратким прилагательным. Образована от слова «старик» при помощи суффикса «-ов».

Ударение сместилось в результате психологической тенденции, выраженной в стремлении уйти от общепринятой этимологии (стари́к, род. п. старика́).

Известные носители 

 Стариков, Александр Александрович (род. 1946) — советский и российский архитектор и педагог.
 Стариков, Александр Александрович (актёр) — советский актёр.
 Стариков, Александр Васильевич (1906—2003) — советский инженер-конструктор.
 Стариков, Александр Петрович (1773—?) — русский архитектор.
 Стариков, Алексей Маркович (1909—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Стариков, Алексей Николаевич (1945—2014) — советский и украинский детский поэт.
 
 Стариков, Валентин Георгиевич (1913—1979) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 
 Стариков, Виталий Алексеевич (род. 1954) — советский и российский актёр, режиссёр, журналист, телеведущий, общественный деятель.
 
 Стариков, Григорий Михайлович (1908—1978) — ректор Смоленского медицинского института.
 
 
 Стариков, Иван Валентинович (род. 1960) — российский политик и экономист-аграрник.
 Стариков, Игнат Михайлович (1924—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Стариков, Лев Алексеевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 
 
 Стариков, Пётр Никифорович (1904—1944) — Герой Советского Союза.
 Стариков, Сергей Викторович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Стариков, Сергей Владимирович (Abbalbisk; род. 1996) — российский хип-хоп-исполнитель и баттл-рэпер.
 Стариков, Терентий Михайлович (1880—1934) — генерал-майор.
 Стариков, Филипп Никанорович (1896—1980) — командарм, генерал-лейтенант.
 Стариков, Юрий Владимирович (род. 1957) — советский футболист.



См. также

Примечания